Publicola (ou Poplicola) est le surnom de plusieurs gentes de la Rome antique :

 les Valerii Publicolae ;
 les Gellii Publicolae.

Ce surnom signifie ami du peuple et fut attribué à Publius Valerius Publicola’, consul aux débuts de la République romaine.

Notes